Proitos ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Proitos (Sohn des Abas), König von Tiryns
 Proitos (Vater der Maira), Vater der Maira
 Proitos (Thebaner)